ETV peut désigner :
 Eesti Televisioon ;
 ETV (où ETV signifie Ethiopian Television), la seule chaine de télévision en Éthiopie ;
 ETV, une chaîne de télévision généraliste privée commerciale française de proximité diffusée dans les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique et Guyane) ;
 1000 Caponord ETV, un modèle de motocyclette de la compagnie italienne Aprilia.